Il singolare maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Henri Leconte che ha battuto in finale Kelly Evernden 6-7, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Johan Kriek (terzo turno)
 Tim Mayotte (quarti di finale)
 Scott Davis (terzo turno)
 Assente
 Henri Leconte (Campione)
 Sammy Giammalva (terzo turno)
 Matt Anger (semifinali)
 John Fitzgerald (secondo turno)

 Tim Wilkison (primo turno)
 Bud Schultz (quarti di finale)
 Shahar Perkiss (primo turno)
 John Lloyd (secondo turno)
 Jonathan Canter (terzo turno)
 Jeremy Bates (primo turno)
 Nduka Odizor (primo turno)
 Amos Mansdorf (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1985